Oroszország
Kedrovij – település Hanti- és Manysiföldön
Kedrovij – település a Krasznojarszki határterület Jemeljanovói járásában
Kedrovij – település a Krasznojarszki határterület Kozulkai járásában
Kedrovij – település a Tomszki területen